Deising ist der Name folgender Orte:

 Deising (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Deising (Gemeinde Roitham), Ortschaft in der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Deising ist der Familienname folgender Personen:
 Holger B. Deising (* 1956), deutscher Phytomediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Deyßing
 Theising